Argentina
 Villa San Lorenzo – comune dell'Argentina

Bolivia
 Villa San Lorenzo – comune boliviano

Italia
 Villa San Lorenzo – villa di Signa in provincia di Firenze
 Villa San Lorenzo a Flaviano – frazione di Amatrice